Le mot « bord » est à l'origine un terme de marine, employé par métonymie pour désigner chaque côté d'un navire puis le navire lui-même, donnant lieu ainsi à de nombreuses expressions.

Son usage s'est étendu en dehors du contexte maritime (en avion, dans un train ou une automobile par exemple) et s'est développé parallèlement dans le sens de contour ou extrémité d'une surface, d'un chemin, de la mer, d'un cours d'eau ou d'une pièce d'eau.

Bord est aussi un nom de famille et un nom de lieu.

Nom commun

Sens premier 
Le bord est l'extrémité supérieure de chaque côté d'un navire. 

Le franc-bord est la distance verticale entre la ligne de flottaison et le pont principal.

Un virement de bord est une manœuvre qui consiste à faire virer un voilier de manière à changer d'amure en passant par le vent debout.

Sens élargi 
 Marine et aéronautique
 Un livre de bord (ou journal de bord) est un ensemble de registres dans lesquels le capitaine ou les officiers d'un navire, consignent chronologiquement les différents événements.
 Un moteur hors-bord est un système de propulsion utilisé sur des bateaux.
 Un tableau de bord est un panneau muni d'indicateurs à la disposition d'un pilote.
 Un instrument de bord est un appareillage fournissant notamment des informations au pilote par l'intermédiaire du tableau de bord.
 Une planche de bord tout écran est un tableau de bord des cockpits modernes où les instruments à aiguille (analogiques) ont été remplacés par des écrans.
 Un ordinateur de bord est un ordinateur intégré à une automobile ou à un autre véhicule.

 Économie  Franco à bord est un mode du calcul du solde commercial des importations.

Extrémité d'une surface 
 Astronomie 
 L'assombrissement centre-bord est l'effet de diminution apparente de l'intensité lumineuse sur les bords d'une étoile.

 Aéronautique
 Dans la voilure, le bord d'attaque est la partie d'un profil aérodynamique (aile d'avion, hélice… ) qui entre en premier en contact avec le fluide ;  le bord de fuite est la partie arrière du profil aminci pour diminuer la traînée aérodynamique.

 Algorithmique 
 Le bord d'une chaîne de caractères est une chaîne qui en est suffixe et préfixe à la fois, telle que abra pour abracadabra.

 Mathématiques et physique
 Un effet de bord est une modification d'une propriété générale à l'approche de certains points ou certaines valeurs.
 Une variété à bord est un espace topologique composé d'un intérieur et d'un bord de dimension inférieure, comme un tore plein avec sa surface, ou un segment avec ses extrémités.
 En algèbre homologique, un bord est un élément image par l'application bord dans un complexe différentiel.

 Mode
 Un bord franc est une extrémité de vêtement qui a été coupée au ciseau, sans confection d'un ourlet.

 Ponts et chaussées
 Une bordure de trottoir est la partie du trottoir en contact avec la chaussée.
 Dans le domaine de la signalisation routière, on désigne par bord tombé une continuité courbée de la tôle constituant le subjectile du panneau.

Patronyme 
 André Bord (1922-2013), homme politique français ;
 Jean-Denis Antoine Bord (1814-1888), facteur de pianos français ;
 Gustave Bord (1852-1917), historien et écrivain français ;
 Léonard Bord (1744-1823), colonel et député français de la Révolution et de l'Empire.

Toponyme 
Bord est un hameau de la commune de Saint-Angel (anciennement sur la commune de Blot-l'Église), dans le département du Puy-de-Dôme.
Bord-Saint-Georges est une commune française du département de la Creuse.
Rochers de Bord est un lieu-dit de la commune d'Évaux-les-Bains dans le département de la Creuse.
La communauté de communes Seine-Bord est une structure intercommunale française du département de l'Eure.

Noms déposés 
Éditions Le Bord de l'eau est une maison d'édition française.
Bord de l'Eau est l'ancien nom du réseau de bus de Seine Grand Orly desservant des communes de l'Essonne et du Val-de-Marne.

Notes

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme